Gouvernement Georges Bidault peut désigner ces gouvernements français :
gouvernement Georges Bidault (1) du  au  ;
gouvernement Georges Bidault (2) du  au  ;
gouvernement Georges Bidault (3) du  au .

Voir aussi 
 Historique des gouvernements de la France